Ricardo Urbina ist der Name folgender Personen:

* Ricardo Urbina (Schachspieler) (* 1977), honduranischer Schachspieler
 Ricardo M. Urbina (* 1946), US-amerikanischer Jurist und Richter